Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин 1989/1990 — 57-й чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин прошёл с 23 сентября 1989 года по 22 апреля 1990 года. Состав участников Высшей лиги был таким же, как и в предыдущем сезоне. В регулярном чемпионате все команды проводили 4-х круговой турнир. За месяц до окончания регулярного чемпионата две литовские команды «Жальгирис» (Каунас) и «Статиба» (Вильнюс) по политическим мотивам снялись с розыгрыша, в оставшихся матчам им были засчитаны технические поражения. Чемпионом страны в 24-й раз стал московский ЦСКА, суперфинал с московским «Динамо», ставшим вторым, не проводился.

Участники 
В Высшей лиге чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин в сезоне 1989/1990 года принимали участие 12 команд: киевский «Будивельник», каунасский «Жальгирис», московские ЦСКА и «Динамо», алма-атинский СКА, таллинский «Калев», вильнюсская «Статиба», тбилисское «Динамо», минский РТИ, донецкий «Шахтёр», рижский ВЭФ и ленинградский «Спартак».

Составы команд 
Будивельник (Киев) Е.Долгов, А.Ермолинский, Ю.Косенко, В.Левицкий, А.Лохманчук, Е.Мурзин, А.Окунский, С.Орехов, И.Пинчук, А.Подковыров, Ю.Сильверстов, Г.Успенский, А.Шаптала, А.Шевченко. Тренер – Виктор Боженар*, Зураб Хромаев.

Жальгирис (Каунас) Г.Бачинскас, Р.Браздаускис, А.Бразис, Э.Бублис, А.Венцловас, А.Висоцкас, Д.Гедрайтис, Д.Димавичус, Г.Крапикас, Д.Лукминас, Г.Маркявичус, А.Пальшис, Т.Стумбрис, Г.Шивицкас, Г.Эйникис, В.Юргилас. Тренер – Генрикас Гедрайтис.

ЦСКА (Москва) В.Бережной, В.Горин, А.Гусев, А.Корнев, С.Кочергин, А.Лопатов, А.Мелешкин, Д.Минаев, С.Попов, Г.Резцов, С.Тараканов, В.Ткаченко. Тренер – Сергей Белов.

СКА (Алма-Ата) Ю.Жуканенко, Ю.Кириллов, В.Кузнецов, В.Кулагин, А.Марченко, О.Мелещенко, Ю.Миловидов, Р.Овчинников, В.Тихоненко, И.Тихоненко, А.Филиппов, И.Филиппов. Тренер – Олег Ким*, Анатолий Ким.

Динамо (Москва) С.Антипов, С.Базаревич, Э.Гадашев, С.Гришаев, И.Корнишин, С.Лавров, А.Охотников, В.Сизов, А.Спиридонов, Д.Сухарев, Д.Трушин, Д.Шакулин. Тренер – Александр Сидякин.

Калев (Таллин) С.Бабенко, Х.Дрелль, А.Караваев, А.Куусмаа, М.Метстак, А.Нагель, Р.Пехка, Т.Рейгам, И.Румма, И.Саксаульм, Т.Сокк, А.Тоомисте, В.Юркатамм. Тренер – Яак Салуметс.

Статиба (Вильнюс) А.Вайнаускас, А.Василюнас, А.Григас, В.Дамбраускас, Д.Дарулис, А.Карнишовас, И.Карпис*, Л.Кведаравичюс, Р.Книза, Э.Ковалюнас, Г.Поцюс, М.Пурлис, А.Томкевичус, Р.Чесна, А.Якубаускас. Тренер – Римас Гирскис.

Динамо (Тбилиси) И.Бакрадзе, И.Вашакидзе, Г.Дарсадзе, И.Колычев, М.Кропачев, А.Периашвили, Г.Санадзе, Д.Тортладзе, Д.Устиашвили, К.Шенгелия. Тренер – Леван Мосешвили.

РТИ (Минск) Г.Бочков, Н.Бузляков, А.Веренич, С.Григорян, И.Грищук, В.Дайнеко, С.Желудок, В.Жолнерович, А.Клемезь, И.Корнеенков, П.Крищик, В.Маклаков, А.Ольбрехт, Е.Пустогвар, И.Сидоркин, А.Синельников, С.Сланевский, С.Ткаченко, К.Хорошилов, И.Чернявский, А.Якубенко. Тренер – Александр Борисов.

Шахтёр (Донецк) С.Антоненко, А.Газаев, Н.Ивахненко*, С.Ивчатов, И.Кочура, Б.Лесняк, А.Лукьянец, А.Половьянов, В.Польшин, С.Ушаков, И.Харченко, А.Шестопал*. Тренер – Александр Власов.

ВЭФ (Рига) А.Бондаренко, В.Валтерс, Г.Ветра, А.Екабсонс, Я.Лакса, И.Лиепа, А.Мелдерис, И.Мельник, И.Миглиниекс, Р.Миглиниекс, К.Муйжниекс, И.Янковскис, Д.Яунземс. Тренер – Вилис Криштопанс.

Спартак (Ленинград) В.Жарков, С.Иванов, Г.Капустин, В.Карасёв, С.Киселёв, Е.Кисурин, В.Королёв, А.Мальцев, Е.Пашутин, К.Пепеляев, А.Угрюмов, А.Харченков, Г.Щетинин. Тренер – Владимир Кондрашин.

 * - покинул команду в ходе сезона.

Регулярный чемпионат 

 * - технические поражения (без начисления очков).

Плей-офф

Серия за 3-е место

Состав чемпионов 
ЦСКА (Москва): Виктор Бережной, Владимир Горин, Александр Гусев, Андрей Корнев, Сергей Кочергин, Андрей Лопатов, Александр Мелешкин, Дмитрий Минаев, Сергей Попов, Георгий Резцов, Сергей Тараканов, Владимир Ткаченко. Тренер – Сергей Белов.

Итоговое положение

Высшая лига

Примечания

Ссылки 
 Состав победителей Чемпионат СССР по баскетболу
 Чемпионат СССР по баскетболу 1989/1990 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1989/1990 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов
 Будивельник (Киев)-1989/1990 на сайте спортивных протоколов
 Жальгирис (Каунас)-1989/1990 на сайте спортивных протоколов
 Калев (Таллин)-1989/1990 на сайте спортивных протоколов

1990 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1990 году
Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин